

Biografia 
Visse la propria giovinezza a Znamenka, il palazzo estivo che il padre aveva fatto costruire vicino Peterhof. Era, come sua cugina Olga, un'artista dotata, portata per la pittura ed il disegno, che studiò dapprima con un'insegnante di una scuola superiore di Jalta e poi a San Pietroburgo sotto il professor Kordovsky. Sua zia la granduchessa Maria Pavlovna, sempre attiva nelle relazioni sociali, la suggerì come sposa a Ferdinando d'Orléans, duca di Montpensier, figlio del Conte di Parigi Luigi Filippo.

Durante la prima guerra mondiale Marina servì come infermiera presso le truppe di stanza sul Caucaso vicino a Trebisonda. Scampò ai massacri della Rivoluzione d'Ottobre assieme alla sua famiglia rifugiandosi prima in Crimea e poi imbarcandosi sulla nava da guerra britannica "HMS Marlborough" nel 1919. Sposò il principe Alexander Galitzine nel 1927 e morì all'età di 89 anni in Francia, dove aveva vissuto.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
Zeepvat, Charlotte, The Camera and the Tsars, Sutton Publishing, 2004, ISBN 0-7509-3049-7.
Zeepvat, Charlotte, Romanov Autumn, Sutton Publishing, 2000, ISBN 0-7509-2739-9

Altri progetti 

Marina Petrovna Romanova